Footprint (engl. Fußabdruck, Fußspur) ist ein Begriff mit folgenden Verwendungen bzw. Bedeutungen in der deutschen Sprache:

Technik
 Ausleuchtungszone in der Satellitentechnik
 die Umrisse von Lötflächen von elektrischen Bauelementen auf einer Leiterplatte
 die Umrisse einer stationären Anlage auf dem Boden im Maschinenbau
 Netzabdeckung (auch engl. „Network Coverage“) eines Betreibers eines Telefon-/Datennetzes (Carrier)
 Stellplatz für ein Rack in einem Rechenzentrum
 Speicherplatz, den ein Computerprogramm belegt oder referenziert

Konsum
 Ecological Footprint oder Ökologischer Fußabdruck, jene Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter Fortführung heutiger Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen; Maßeinheit Hektar pro Person und Jahr
 Water Footprint (Wasserfußabdruck), die Gesamtmenge an Wasser, die für die Produktion der Güter und Dienstleistungen benötigt wird, welche die Bevölkerung eines Landes in Anspruch nimmt, siehe virtuelles Wasser
 Carbon footprint oder CO2-Fußabdruck, ein Maß für die gesamten Kohlendioxid-Emissionen, die durch eine Aktivität oder ein Produkt in seinem Lebenszyklus verursacht werden.
 Slavery Footprint, ein Internetprojekt zur Ermittlung des Umfangs der persönlichen Inanspruchnahme von unfrei Arbeitenden, vulgo Sklaven

Sonstiges
 der geschützte Bereich auf der DNA beim DNase Footprinting Assay
 Footprint (Verein), eine österreichische Organisation gegen Frauenhandel und Gewalt
 Footprint (Bücher), Reiseführer für Individualreisende